

Anno 
 736 o 736 a.C.

Codici 
 736 (astronomia)  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di houston, nel Texas

Matematica 
 736 – numero